A 25 115-ös számú mellékút egy körülbelül 10,8 kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, a Bükkben.

Nyomvonala 
A 3-as főútból ágazik ki, nagyjából annak a 153+300-as kilométerszelvényénél, Bükkábrány területén, északnyugat felé. a fő iránya nagyjából északi. Még száz métert sem tesz meg, amikor kiágazik belőle délnyugat felé a 25 136-os út. A Sályi-patak völgyében húzódik, kevesebb, mint másfél kilométer megtétele után átlép Tibolddaróc külterületére, további egy kilométerrel arrébb pedig már Sály területét éri el.

A település hosszan elnyúlik a róla elnevezett patak völgyében, ahol az út előbb a faluközponton halad keresztül, majd az északabbra eső kisebb településrészeket fejti sorba. Végül a kilométer-számozása a Latorvár közelében ér véget, odáig – az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint – 10,785 kilométert tesz meg. Maga az út továbbhalad Kisgyőr területén is, de ott a forgalom elől elzárt erdészeti úttá alakul át.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25115